Guillaume Chartier
Roger Chartier
Saint-Chartier
Émile-Auguste Chartier
Desambiguação